

Geografia 
 Ternes – quartiere di Parigi
 Les Ternes – comune dell'Alvernia

Persone 
 Charles-Marie Ternes (1939-2004) – storico e archeologo lussemburghese

Trasporti 
 Ternes – stazione della metropolitana di Parigi